Kawai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mitsuo Kawai
 Shinya Kawai